Debrah Farentino – attrice
 James Farentino – attore